Duitse volleybalploeg (mannen)
 Duitse volleybalploeg (vrouwen)